Белозе́рский район — административно-территориальная единица (район) в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Белозерский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Белозерск, расположенный в 214 км к северо-западу от Вологды.

География 
Район расположен в северо-западной части Вологодской области, граничит:
 на севере с Вытегорским районом;
 на северо-востоке с Вашкинским районом;
 на востоке с Кирилловским районом;
 на юге с Череповецким районом;
 на юго-западе с Кадуйским районом.
 на западе с Бабаевским районом.

Площадь территории района — 5398 км² (3,7 % территории области — 10-й район по размеру территории в области), протяжённость территории с севера на юг — 120 км, с запада на восток — 95 км.

 Озёра

Азатское, Ангозеро, Андозеро, Базегское, Ворбозомское, Кергозеро, Костозеро, Ламан, Лозское, Лундозеро, Люпинское, Морозеро, Моткозеро, Радионское, Святозеро, Сорозеро, Сотозеро.

На северо-восточной административной границе района — Белое озеро, также на территории района на Андогской возвышенности озеро  Митворово (Дмитворово) (400 га) и др. 

 Памятники природы

На территории Белозерского района находятся
 4 ландшафтных комплексных заказника:
 Шольский лес,
 Андогский лес,
 Городищенский лес,
 урочище «Чермжа»;
 2 памятника природы:
 ботанический «Дмитворово (Митворово) озеро», место произрастания полушника озёрного, занесённого в Красную книгу;
 ландшафтный «Васькин бор» на берегу Лозско-Азатского озера, местонахождение 5 стоянок эпохи неолита;
 зоологический охотничий заказник (временный) «Белозерский», местообитание лосей, кабанов, лис, волков, белой куропатки.

История 
C XII века территория на которой расположен современный район принадлежала белозерским князьям, затем вошла в состав Московского государства. С 1727 года в составе Белозерского уезда Новгородской губернии.

По ходатайству северных уездов Новгородской губернии Демократический съезд Советов 10-13 мая 1918 года из Тихвинского, Устюженского, Череповецкого, Кирилловского и Белозерского уездов была образована Череповецкая губерния, которая в 1927 году была упразднена и вошла в Ленинградскую область.

По постановлению Президиума ВЦИК 1 августа 1927 года в составе Череповецкого округа Ленинградской области был образован Белозерский район. В районе был создан райком ВКП(б).

23 июля 1930 года ЦИК и СНК СССР в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) издали постановление «О ликвидации округов» и Череповецкий округ был упразднён и район стал непосредственно входить в Ленинградскую область.

В сентябре 1937 года в связи с разделением Северной области на Вологодскую и Архангельскую, район был передан из Ленинградской в состав вновь образованной Вологодской области.

В 1959 году указам Президиума Верховного Совета РСФСР к Белозерскому району была присоединена часть территории упразднённого Шольского района.

С 13 декабря 1962 года по 12 января 1965 года, вовремя неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был временно укрупнён — тогда был образован Белозерский сельский район, территория которого включала территорию прежних Белозерского и Вашкинского административных районов. В декабре 1962 года было создано Белозерское колхозно-совхозное управление и партком этого управления взамен прежних Белозерского и Вашкинского райкомов КПСС. В феврале 1964 года был образован дополнительный Белозерский промышленно-производственный партийный комитет. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего Указом Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Белозерский и Вашкинский административные районы были восстановлены. Тогда же был восстановлен Белозерский райком КПСС..

Население 

 Урбанизация
Городское население (в городе Белозерск) составляет  % населения района.

Территориальное устройство 

 Административно-территориальные единицы
Белозерский район в рамках административно-территориального устройства, включает 1 город районного значения (Белозерск) и 13 сельсоветов:
 

 Муниципальные образования
В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Белозерский муниципальный округ (с 2004 до 2022 года — муниципальный район).

Изначально в составе новообразованного муниципального района в декабре 2004 года были созданы 1 городское и 11 сельских поселений. В апреле 2009 года были упразднены 2 сельских поселения: Бечевинское (включено в Антушевское сельское поселение), Городищенское (включено в Шольское сельское поселение с административным центром в селе Зубово). В июне 2015 года были упразднены 4 сельских поселения: Гулинское сельское поселение (включено в Антушевское); а также Визьменское, Енинское и Панинское (включены в Артюшинское).

С 2015 до 2022 года муниципальный район делился на 6 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 5 сельских поселений.

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав городское и сельские поселения были упразднены и объединены в Белозерский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Белозерском районе (муниципальном округе) 275 населённых пунктов, в том числе 1 городской (город) и 274 сельских.

Упразднённые населённые пункты
В 2021 году упразднены деревни Левшуково и Першино;
В 2022 году упразднены хутор Демешево и деревня Елино.

Транспорт 
Через район проходят автодороги: Белозерск — Череповец, Череповец — Вологда (асфальтобетонное покрытие).

Железнодорожная станция: близлежащая — Череповец.

Аэропорт: Белозерский аэропорт Вологодского авиапредприятия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования Белозерский район Вологодской области